Стриже́нов (Стриже́нова) — русская фамилия.

Известные носители 

 
 Стриженов, Глеб Александрович (1925—1985) — советский актёр.
 Стриженов, Михаил Борисович (1922–1988) — художник, поэт, создатель коллекции фотографий старой Москвы 1960-х — 1980-х гг.
 Стриженов, Олег Александрович (род. 1929) — советский  и российский актёр.



См. также

Примечания